Lorraine-Guise steht für:
 Lorraine-Guise, französisches Herzogsgeschlecht, siehe Guise (Adelsgeschlecht)

Lorraine-Guise ist der Familienname folgender Personen:
 Charles de Lorraine-Guise (1524–1574), französischer Kardinal und Diplomat
 Louis I. de Lorraine-Guise (1527–1578), Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Louis II. de Lorraine-Guise (1555–1588), französischer Geistlicher, Kardinal und Erzbischof
 Louis III. de Lorraine-Guise (1575–1621), Erzbischof von Reims, Kardinal der Römischen Kirche 
 René de Lorraine-Guise (1536–1566), französischer Adliger aus dem Haus Guise